Tangerine puede referir a:

Artes y espectáculos

Música 

 Tangerine (álbum de Vixen, 1998)
 Tangerine Dream grupo alemán de música electrónica de la década de 1960.

Películas, musicales y televisión 
 Tangerine, película de Sean Baker de 2015.

Otros usos 
 Tangerine, un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Orange en el estado estadounidense de Florida.
Citrus × tangerina  es un grupo de frutas cítricas.